

Новоселки — присілок, Воловський район, Липецька область
 Новоселки — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Новоселки — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Новоселки — присілок, Подольський міський округ, Московська область
 Новоселки — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Новоселки — присілок, Лук'яновське сільське поселення, Становлянський район, Липецька область
 Новоселки — присілок, Островське сільське поселення, Становлянський район, Липецька область
 Новоселки — село, Чамзінський район, Мордовія

Див. також 
 Новоселка
 Новосілки

ru:Новосёлки